FKK est un sigle qui peut faire référence à :
 FK Krasnodar, un club de football russe basé à Krasnodar ;
  (en français, culture du corps libre), un mouvement nudiste/naturiste allemand.